Името Велковци носят три български села:

 Велковци (Област Велико Търново)
 Велковци (Област Габрово)
 Велковци (Област Перник)